Ruck Zuck bezeichnet

 eine Fernsehshow, siehe Ruck Zuck
 ruckzuck, eine Redewendung
 ruckzuck, ein Lied der Musikgruppe Kraftwerk (Band) aus dem Jahr 1970
 RuckZuck, eine Statik- und Bemessungssoftware des Unternehmens Mursoft
 Einschubtreppen, im Sprachgebrauch auch als Ruck-Zuck-Treppen bekannt